Серия А 1951/1952 () — 20-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 9 сентября 1951 года и завершился 22 июня 1952 года. В 9-й раз в своей истории победителем турнира стал туринский «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1951/1952
Футбол в Италии в 1951 году
Футбол в Италии в 1952 году